

Geografia
 Regno Unito
 Houghton – borgata nell'East Riding of Yorkshire
 Houghton – parrocchia civile dell'Hampshire
 Houghton – parrocchia civile del Norfolk
 Houghton – parrocchia civile del West Sussex
 Stati Uniti d'America
 Houghton – città della contea di Lee, Iowa
 Houghton – capoluogo della contea di Houghton, Michigan
 Houghton – township della contea di Keweenaw, Michigan
 Houghton – census-designated place della contea di Allegany, New York
 Sudafrica
 Houghton – sobborgo di Johannesburg

Persone
Bob Houghton – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
Dorothy D. Houghton – attivista statunitense
Eric Houghton – calciatore e allenatore di calcio inglese
Frances Houghton – canottiera britannica
John Houghton – religioso e presbitero inglese
Katharine Houghton – attrice cinematografica e teatrale statunitense
Ray Houghton – ex calciatore irlandese
Steph Houghton – calciatrice inglese

Altro
 Houghton – azienda di apparecchiature fotografiche britannica